Morné peut faire référence à :

 Un prénom masculin sud-africain.  Pour voir toutes les pages commençant par Morné, consulter la liste générée automatiquement pour le prénom Morné.
 Au terme héraldique qui définit les animaux dépourvus de leurs armes naturelles : sans dents, bec, langue, ou griffes.

Notes et références